A  123 456 a 123 455 és a 123 457 közötti természetes szám. Összetett szám. Osztóinak összege 327152.  Normálalakja . Kettes számrendszerben 11110001001000000, nyolcas számrendszerben 361100, hexadecimális alakban 1e240.

Jegyzetek

Egész számok (1001–)